Rose nebo rosé může být:

 anglicky, francouzsky, německy aj. růže resp. růžový
 Rose (jméno) – ženské křestní jméno (Růžena)

příjmení osob 
 Alfred Edward Rosé (1902–1975) – rakouský hudební skladatel a dirigent
 Axl Rose (* 1962) – americký zpěvák
 Brian Rose (* 1954) – americký fotograf
 Bruno Marie-Rose (* 1965) – francouzský sprinter
 Danny Rose (* 1990) – anglický fotbalista
 Derrick Rose (* 1988) – americký basketbalista
 Harald Rose (* 1935) – německý fyzik, nositel Wolfovy ceny
 Irwin Rose (1926–2015) – americký biolog, nositel Nobelovy ceny
 Joseph Nelson Rose (1862–1928) – americký botanik
 Justin Rose (* 1980) – anglický profesionální golfista
 Murray Rose (1939–2012) – australský plavec
 Ralph Rose (1885–1913) — americký atlet, trojnásobný olympijský vítěz ve vrhu koulí
 Reginald Rose (1920–2002) – americký scenárista a spisovatel
 Seraphim Rose (Eugene Dennis Rose; 1934–1982) – americký mnich Ruské pravoslavné církve
 William Rose (1885–1968) – kanadský slavista a aktivista

místní název
 Glen Rose – město v Texasu
 Kanton Marseille-La Rose v jižní Francii
 Kanton Sainte-Rose na ostrově Réunion
 Kanton Sainte-Rose-1 na ostrově Guadeloupe
 Kanton Sainte-Rose-2 na ostrově Guadeloupe
 Monte Rosa – horský masiv na východě Walliských Alp
 Palais Rose de l'avenue Foch – městský palác v Paříži
 Rose Hall – město v Guyaně
 Rose Island – Růžový ostrov
 Rose Tower v Dubaji

jiné významy
 Mary Rose – karaka (loď) Jindřicha VIII.
 Rose Bengal test k serologické diagnostice brucelózy
 Rose Colored Glasses – píseň americké zpěvačky Kelly Rowland

Související články 
 Rosa

Rozcestníky - příjmení